Stuart Rose peut désigner :

 Stuart Rose (1911-1993), designer britannique ;
 Stuart Rose (1949-), homme d'affaires et homme politique britannique.

Voir aussi 

 David Stuart Rose (1856-1932), homme politique américain.